Ел Плато има више значења:

 Ел Плато (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Плато (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику